Lison kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Lison (vattendrag), departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Lison, kommun i departementet Calvados i regionen Normandie,

Italien 

 Lison (ort i Italien), Veneto, Provincia di Venezia, 

Robotskapade Italienförgreningar